

Wydarzenia 

 Azja
 Lucjusz Licyniusz Lukullus wyparł Mitrydatesa do Armenii
 Europa
 Krassus zwyciężył Spartakusa
 koniec powstania Spartakusa

Zmarli 
 Spartakus, niewolnik, gladiator rzymski, przywódca powstania